112 kan henvise til:
 112 − det 112. år efter Kristi fødsel
 112 f.Kr. − det 112. år før Kristi fødsel
 112 (tal) − et naturligt tal
 112 (telefonnummer) − det fælleseuropiske alarmtelefonnummer
 112 (film) − en kortfilm fra 2006 af Eddie Powell

Se også
 112. længdegrad